Goran Suton (košarkaš)
Goran Suton (rukometaš)